Pörndorf ist der Ortsname von

 Pörndorf (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Pörndorf (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern